Об'єкти NGC
Індіанець (сузір'я)
Галактики